Натуральне число 128
 128 рік до нашої ери
 128 рік нашої ери